Cinderella Man steht für:
 Cinderella Man (Lied), vom US-Rapper Eminem
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Das Comeback